Pedro Rodríguez (1940–1971) mexikói autóversenyző, Formula–1-es pilóta
Pedro Rodríguez (1950) kubai kerékpárversenyző, olimpikon